Kaloran kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kaloran (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,25, long 110,25), 
 Desa Kaloran (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur), 

Robotskapade Indonesienförgreningar